Cheadle puede hacer referencia a:

 Cheadle, una aldea en la provincia de Alberta (Canadá);
 Cheadle, un barrio de Stockport, en el condado del Gran Mánchester (Inglaterra);
 Cheadle, una parroquia civil y una villa en el condado de Staffordshire (Inglaterra);
 Don Cheadle (1964), un actor y productor estadounidense.